КАЭС:

 Калининская АЭС
 Калининградская АЭС
 Кольская АЭС
 Костромская АЭС
 Курская АЭС